Туросль () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Кольненский повят Подляского воеводства. Население — 5197 человек (на 2011 год). Административный центр гмины — деревня Туросль.

Демография 
Данные по переписи 2011 года:

Поселения 
 Адамусы
 Харубин
 Харубины
 Цецёры
 Целёшка
 Дуды-Наджечне
 Круша
 Ксебки
 Леман
 Лаха
 Нова-Руда
 Попёлки
 Потасе
 Птаки
 Пуделко
 Пупки
 Самуле
 Шабляки
 Тшциньске
 Туросль
 Ванацья
 Зимна

Соседние гмины 
 Гмина Кольно
 Гмина Лысе
 Гмина Пиш
 Гмина Збуйна

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Подляского воеводства